Де́віс або Де́йвіс ( або Davies) — валлійське прізвище, що бере початок від імені Дейв, Дейвід ().

Відомі носії прізвища

А 
 Алан Девіс (, 1961—1992) — валлійський футболіст.
 Анджела Девіс (;  1944) — американська комуністка.
 Антоніо Девіс (;  1968) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Артур Боуен Девіс (; 1863—1928) — американський художник.
 Артур Девіс (;  1967) — американський політик

Б 
 Берон Девіс (;  1979) — американський баскетболіст, захисник.
 Бетті Девіс (; 1908—1989) — американська акторка кіно, театру й телебачення, популярна у 1930-1940-х.
 Бен Девіс
 Бен Дейвіс (;  1993) — валлійський футболіст, захисник.
  (;  1961) — англійський кінооператор.
 Бред Девіс:
 Бред Девіс (актор) (; 1949—1991) — американський актор театру і кіно.
 Бред Девіс (баскетболіст) (;  1955) — американський професійний баскетболіст.
 Бред Девіс (бейсболіст) (;  1982) — американський професійний бейсболіст.
 Бред Девіс (футболіст) (;  1981) — американський футболіст.
  (; 1877—1970) — перший чорношкірий генерал армії США.
 Бенджамін Байрон Девіс (;  1972) — американський актор, режисер та сценарист.

В 
 Вільям Морріс Девіс (; 1850—1934) — американський геолог, створив вчення про розвиток рельєфу та його еволюцію.
 Віола Девіс (;  1965) — американська акторка.
 Волтер Девіс (баскетболіст) (;  1954) — американський баскетболіст, захисник і форвард.

Г 
 Ганна Девіс (байдарочниця) (;  1985) — австралійська байдарочниця, олімпійська медалістка (2008).
 Глен Девіс (;  1986) — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Гленн Девіс (; 1934—2009) — американський легкоатлет, триразовий олімпійський чемпіон (1956, 1960) в спринті та бар'єрному бігу.
 Говард Девіс (боксер) (; 1956) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1976) та чемпіон світу з боксу (1974).
 Гоуп Девіс (; 1964) — американська акторка кіно, театру і телебачення.

Д 
 Двайт Девіс (  1949) — американський баскетболіст, форвард.
 Девід Девіс:
 Девід Девіс (;  1985) — британський плавець, олімпійський медаліст (2004, 2008).
 Девід Девіс (британський політик) (;  1948) — британський політик-консерватор.
 Дейв Девіс (;  1947) — британський рок-музикант.
 Дейл Девіс (,  1969) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Денніс Рассел Девіс (;  1944) — американський диригент і піаніст.
 Джефферсон Девіс (; 1808—1889) — американський політик, перший і єдиний президент Конфедеративних Штатів Америки (у 1861—1865), лідер Півдня під час Громадянської війни в США.
 Джерард Девіс (;  1977) — новозеландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Джеремі Девіс (, уроджений Джеремі Девіс Борінг, ;  1969) — американський актор кіно і телебачення.
 Джеррі Девіс (; 1930—1991) — британський письменник та кіносценарист.
 Джиммі Девіс (; 1899—2000) — американський кантрі-співак і політик-демократ.
 Джина Девіс (;  1956) — американська актриса, продюсер, сценарист.
 Джо Девіс (; 1901—1978) — видатний англійський професійний гравець у снукер й англійський більярд.
  (;  1973) — американська акторка.
 
 Джонатан Девіс (;  1971) — вокаліст американського мультиплатинового нью-метал-гурту Korn.
 Джошуа Девіс (;  1972) — справжнє ім'я американського ді-джея і продюсера DJ Shadow.
 Джуді Девіс (;  1955) — австралійська акторка.
 Дік Девіс (;  1922) — англійський футболіст, нападник.

Е 
 Едвард Девіс ( або Davies) — британський буканьєр валлійського походження, що діяв у Вест-Індії та у Тихому океані протягом 1683—1702 років.
 Едвард Браян Дейвіс (;  1944) — професор математики в Лондонському королівському коледжі.
 Едді Локджо Девіс (, відомий як Едді «Локджо» Девіс, ; 1921—1986) — американський джазовий музикант (тенор-саксофон), керівник ансамблю.
 Ендрю Девіс (;  1946) — американський кінорежисер.
 Ентоні Девіс (;  1969) — валлійський колишній професіональний гравець в снукер.
 Ентоні Девіс; (; 1993) — американський баскетболіст, форвард і центровий.

К 
 Карін Дейвіс (  1982) — американська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 Кевін Девіс (,  1977) — англійський футболіст.
 Кей Девіс (;  1951) — британська вчена-генетик, професорка анатомії в Оксфордському університеті
 Кертіс Девіс (;  1985) — англійський футболіст, захисник.
 Колін Девіс (; 1927—2013) — британський диригент.
 Крістін Девіс (;  1965) — американська актриса.
 Крістофер Девіс (; 1 946) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон (1972).

Л 
 Лідія Девіс (;  1947) — американська письменниця.
 Лорн Дейвіс (; 1930—2007) — канадський хокеїст.

М 
 Майлз Девіс (; 1926—1991) — американський джазовий музикант.
 Маккензі Девіс (;  1987) — канадська актриса.
 Марк Девіс (;  1972) — англійський професіональний гравець в снукер.
 Мартін Девіс (;  1928) — американський математик.
 Меріл Девіс (;  1987) — американська фігуристка.
 Меріон Дейвіс (; 1897—1961) — американська комедійна актриса німого кіно.
 Меттью Девіс (;  1978) — американський актор.
 Мілдред Девіс (; 1901—1969) — американська акторка епохи німого кіно.

Н 
 Найджел Девіс (;  1960) — британський шахіст, гросмейстер (1993).
 Ненсі Джен Дейвіс (; 1953) — американська жінка-інженер і колишній астронавт НАСА.
 Ніколь Девіс (;  1982) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2008, 2012).
 Норман Дейвіс (;  1939) — британський історик валлійського походження.

О 
 Отіс Девіс (;  1932) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, олімпійський чемпіон (1960).
 Оуен Дейвіс (;  1969) — британський історик, який спеціалізується на історії магії, чаклунства, привидів і народної медицини.

П 
 Патті Девіс (;  1952) — американська акторка та письменниця; донька Рональда Рейгана та Ненсі Рейган.
 Пол Девіс (;  1946) — британський фізик, письменник, популяризатор фізики.
 Пол Девіс (;  1961) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Р 
 Раймонд Девіс (молодший) (; 1914—2006) — американський хімік, лауреат (2002) Нобелівської премії з фізики за створення радіохімічного детектора сонячних нейтрино.
 Роберт Вільям Девіс (;  1925) — почесний професор економічної історії Бірмінгемського університету.
 Рон Девіс (;  1942) — валійський футболіст, нападник.

С 
 Стівен Девіс (;  1985) — північноірландський футболіст, півзахисник

Т 
 Трой Девіс (; 1968—2011) — чорношкірий американець, засуджений за вбивство 19 серпня 1989 року поліцейського Марка МакФейла в Саванні, штат Джорджія, та страчений за це 21 вересня 2011 року.

Ч 
 Чарльз Девіс (;  1958) — американський баскетболіст, форвард.

Ш 
 Шейні Дейвіс (;  1982) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2006, 2010).
 Шеррон Девіс (;  1962) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).

Примітки

Посилання 
 
Валлійські прізвища